Il toponimo Dealu (dal romeno deal, collina) fa parte della denominazione di diverse località della Romania:

 Dealu, comune del distretto di Harghita
 Dealu Morii, comune del distretto di Bacău
 Dealu Frumos, paese della Romania